Quebra-panela pode referir-se a:
 Bystropogon punctatus - uma planta
 Bystropogon maderensis - uma planta
 Pinhata - uma tradição latino-americana, conhecida em algumas regiões do Brasil como quebra-panela

Desambiguação
Desambiguações de espécies